Осташковичи () — агрогородок в Осташковичском сельсовете Светлогорского района Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр Осташковичского сельсовета.

География 
На востоке месторождение нефти открытое в 1965 году.
Рельеф равнинный.

Расположение 
В 22 км на юго-запад от Светлогорска, в 6 км от железнодорожной станции Останковичи на линии Жлобин-Калинковичи, в 132 км от Гомеля.

Водная система 
На востоке, севере и западе мелиоративные каналы связанные с сетью каналов Припятской системы.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге к Светлогорску.

В деревне 246 жилых домов (2004 год). Планировка складывается из выгнутой, с ориентацией с юго-востока на северо-запад, улицы, которую пересекают другие улицы. Застройка преимущественно деревянными домами.

Улицы 
 Зеленая
 Луговая
 Октябрьская
 Светлогорская
 Советская
 Совхозная
 Центральная
 Юбилейная

История 
Согласно письменным источникам известна с XIX века как селение Карповичской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1897 году в деревне работали школа грамоты, хлебозапасный магазин, корчма.

В 1919 году открыта школа, а в 1926 году для неё построено отдельное здание.

С 5 октября 1926 года центр Осташковичского сельсовета Озаричского района, с 8 июля 1931 года Мозырского, с 12 февраля 1935 года Домановичского, с 29 июля 1961 года Светлогорского районов Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

В 1929 году организован колхоз «Коммунар». Работали ветряная мельница и шерстечёска. В 1930 году начальная школа преобразована в 7-летнюю, в 1935 году в школе обучалось 372 ученика. В 1930-е годы 9 жителей деревни были репрессированы.

Во время Великой Отечественной войны оккупанты в августе 1941 года сожгли 297 дворов и убили 120 жителей деревни. В годы войны действовала подпольно-патриотическая группа. В боях за освобождение деревни и окрестности погибли 1005 советских солдат (большинство из них воины 18-го стрелкового корпуса 65-й армии), которые были похоронены в братской могиле в центре деревни.

Агрогородок является центром сельскохозяйственного предприятия «Осташковичи». В деревне размещены средняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, столовая, магазин, детский сад.

До 1939 года в Осташковичский сельсовет входил, ныне не существующий, посёлок Прудище. Его жители переселились в другие места.

Население

Численность 
 2021 год — 425 жителей

Динамика 
 1858 год — 507 жителей, 62 двора
 1885 год — 621 житель
 1897 год — 951 житель (согласно переписи)
 1908 год — 1256 жителей, 204 двора
 1925 год — 301 двор
 1930 год — 1298 жителей
 1940 год — 1713 жителей, 350 дворов
 1959 год — 1161 житель (согласно переписи)
 2004 год — 563 жителя, 246 дворов
 2009 год — 584 жителя
 2021 год — 425 жителей

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6

См. также 
 Список посёлков городского типа Белоруссии
 Города Белоруссии
 Список уничтоженных нацистами населённых пунктов Белоруссии

Населённые пункты Светлогорского района (Гомельская область)